Dendriet (van Grieks dendron: boom) betekent vertakking of uitloper. Het woord kan op de volgende manieren gebruikt worden:
In de biologie, de uitlopers van een zenuwcel, zie dendriet (neurologie);
In de kristallografie, een struikvormige kristalstructuur, zie dendriet (kristal).